Broza puede referirse a:
 el nombre común de la planta Bolboschoenus maritimus;
 el nombre común de la planta Erica arborea.
 el nombre común de la planta ''Erica australis
 Broza''', conjunto de ramas y hojas